Tvist kan avse:

 Tvist – en vävteknik som i grunden är tuskaft, se tve-skyttling
 Tvistemål – i svensk rätt de mål som en allmän domstol handlägger